Straight Up — четвертий студійний альбом англійської групи Badfinger, який був випущений 13 грудня 1971 року.

Композиції 
 Take It All – 4:25
 Baby Blue – 3:37
 Money – 3:29
 Flying – 2:38
 I'd Die Babe – 2:33
 Name of the Game – 5:19
 Suitcase – 2:53
 Sweet Tuesday Morning – 2:31
 Day After Day – 3:09
 Sometimes – 2:56
 Perfection – 5:07
 It's Over – 3:34

Склад 
 Піт Хем: гітара, клавішні, вокал 
 Джої Моленд: гітара, вокал 
 Том Еванс: бас, вокал 
 Майк Гіббінс: ударні, вокал

Джерела 
 Straight Up  allmusic
 Straight Up  last.fm

Альбоми Badfinger
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми